Ю́рий Нау́менко: Науменко, Юрий Андреевич (1919—1999) — Герой Советского Союза.
 Науменко, Юрий Николаевич (род. 1956) — советский легкоатлет-спринтер.